Беликово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Беликово — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Беликово — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Беликово — село в Сухиничском районе Калужской области.
 Беликово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Беликово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Беликово — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Беликово — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Беликово — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Беликово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Беликово — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Беликово — село в Барышском районе Ульяновской области.
 Беликово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Польша 
Беликово — село в Польше.